Собрание парковой скульптуры Царского Села — самая большая в России коллекция мраморной парковой скульптуры работы венецианских мастеров первой
четверти XVIII в. — 30 скульптур и 11 пьедесталов. Собрание состоит из оригинальных произведений, по большей части располагающихся в саду Царского Села. По количеству представленной садовой скульптуры уступает только Летнему саду.

История собрания 
Появлению венецианской скульптуры в России способствовал интерес Петра I, начавшего собирать её для Летнего сада. Желая затмить французского короля с его садом в Версале, Петр начал собирать скульптуру для северной столицы в 1707—1708 годах, возможности для систематического приобретения открылись в 1715—1716 годах, с окончанием масштабных боевых действий Северной войны.

Садово-парковая культура получила широкое распространение в средней Италии в XVI—XVII веках. Сад при городском доме или загородной вилле демонстрировал достаток, эстетические предпочтения и интересы хозяина в области наук, его образование и кругозор. При таком подходе сад должен был поражать посетителей интересной и неожиданной планировкой; естественными и искусственными водными источниками (иногда представляющими собой целые аттракционы), гармонично вписанными в окружающую среду украшениями. В эпоху барокко ценилось превыше всего богатство и разнообразие садовых затей, расположенных на сравнительно небольших территориях. Сад раздвигал границы, становился «зелёной гостиной», бальным залом, местом празднеств, становясь, таким образом, продолжением парадных комнат дворца уже под открытым небом. В планировке этой среды главенствующим принципом стала игра на контрасте, быстрая смена впечатлений при переходе из одного уголка сада в другой, акцентировка противоположностей, и здесь главную роль играл синтез искусств и раскрытие новых качеств, казалось бы давно известных и изученных материалов. Одним из главных украшений садов барокко стала садово-парковая скульптура, активно используемая в ту эпоху и опередившая по своей популярности декоративные элементы из растительного материала. В отличие от интерьерной, садовая скульптура активно взаимодействует с постоянно меняющейся природной средой, становясь, таким образом для наблюдателя источником разнообразных впечатлений. Скульптура организует пространство сада, подчеркивая его архитектурную упорядоченность, выстраивает перспективы или, наоборот, разделяет сад на отдельные зоны.

Со второй половины XVII века венецианская скульптура переживала яркий, но краткий подъём. Венецианская школа славилась своими мастерами, работавшими в русле барочной традиции, сформированной Бернини и Алессандро Альгарди. В Венеции приверженцем этого стиля был фламандец Джусто Ле Курт, работавший в «новой римской манере». 

Вслед за Петром интерес к венецианской скульптуре проявили А. Д. Меншиков и Ф. М. Апраксин, для них, так же как и для Петра скульптуру в Венеции заказывал Савва Владиславич-Рагузинский. Садовая скульптура (свинцовая и мраморная) из владений Меншикова и Апраксина, перешедших соответственно к А. И. Остерману и Р. Г. Левенвольде, в 1743 году, по распоряжению императрицы Елизаветы Петровны, должна была быть отправлена в Царское Село.

Императрица вряд ли оценивала собрание скульптуры с точки зрения воспитательных и образовательных целей, однако ей было важно выразить идеи преемственности воинской славы и торжества гражданских добродетелей — всего, с чем связывалось правление её отца. Кроме того, скульптура была удобным средством организовать пространство в парке наподобие зелёных залов, гостиных и салонов, подходящих для торжеств под открытым небом — пышных приёмов, маскарадов, балов.

В сентябре 1743 года скульптура в количестве сорока семи единиц (бюсты и статуи в рост, с пьедесталами и без них) была доставлена в сад Царского Села. Первоначально скульптура была установлена в саду без фундаментов, от чего происходила просадка грунта и из-за неравномерного его оседания статуи могли упасть. Их сняли с пьедесталов, фундаменты для них были изготовлены лишь в августе 1744 года. По данным 2 августа 1745 года на складе Царского Села хранилось 78 единиц скульптурной пластики различного вида.

Сведений о том, как изначально были размещены статуи в саду, не сохранилось. Первые данные об этом относятся к 1854 году. Скульптура была частично перемещена в 1860 году при перестройке парадного крыльца дворца, и до Великой Отечественной войны месторасположение статуй в целом не менялось.

Примечания

Литература 
 

Садово-парковая скульптура Царского Села